Polycarpa aurata — вид асцидий из семейства Styelidae.

Описание 
Вырастают до размера в 5—15 см. Цвет тела белый с пурпурным и оранжевым. Внутренняя часть жёлто-оранжевая.

Распространение 
Распространены в тропических водах восточной части Индийского и в западной части Тихого океанов. Ареал включает побережье Филиппин, Индонезии и северной часть Австралии, встречаются на глубинах от 5 до 50 м.

Биология 
Иногда этими оболочниками питаются брюхоногие моллюски Nembrotha lineolata.

В их жаберных камерах живут мелкие креветки Odontonia katoi.

Примечания 

Асцидии
Оболочники Индо-Тихоокеанской области
Животные, описанные в 1834 году